Heinrich Denzinger – niemiecki teolog.
 Jakob Denzinger – funkcjonariusz SS z czasów II wojny światowej.
 Enchiridion symbolorum – tzw. Denzinger – zbiór najważniejszych katolickich wyznań wiary oraz dokumentów Magisterium Kościoła dotyczących nauczania w sprawach wiary i moralności.